Kenna est le nom d'un artiste américain.

Patronyme 
 Jeff Kenna, footballeur irlandais.
 Michael Kenna, photographe anglais.
 Paul Aloysius Kenna, militaire britannique.

Homonymie de patronyme